Az Alfréd, a kacsa (eredeti cím: Alfred J. Kwak) holland–japán–német televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Dennis Livson és Szaitó Hirosi rendezett. A Telecable Benelux B.V. stúdióban készült, megalkotója Herman van Veen. Hollandiában a VARA vetítette 1989-től 1991-ig, Németországban a ZDF és a KiKa sugározta, Japánban pedig a TV Tokyo tűzte műsorára. Számos európai országban bemutatták, Magyarországon az MTV2 (akkoriban TV-2) adta le 1993 és 1994 között, majd az 1. évadot a Minimax ismételte meg.

Herman van Veen a sorozatért elnyerte a Goldene Kamera díjat 1991-ben.

Ismertető 
A történet főhőse egy Alfréd nevű kiskacsa. A kedves, csintalan kacsa még kicsi korában elvesztette a szüleit és a testvéreit. Így aztán egy kedves vakond nevelte fel, aki Alfréd családjának volt a legjobb barátja és a neve Henk. Alfréd összetart Henkkel, és nagyon sok különös kalandokba keverednek mind a ketten, de mindig szerencsésen megmenekülnek.

Szereplők 

További magyar hangok: Antal László (Fehér király), Bácskai János, Barbinek Péter, Biró Anikó, Csere Ágnes, Csonka András, Farkas Antal (Stamp), Fekete Zoltán, Garai Róbert, Holl Nándor (Méh apuka), Hollósi Frigyes (Pénzügyminiszter), Horkai János, Imre István, Kárpáti Tibor (Rokodil), Kenderesi Tibor (Mr. Falco), Kerekes József (Hippo), Kisfalussy Bálint, Kocsis György, Kocsis Mariann (Rokodil felesége; Blansh, Winne és Tom anyja), Koroknay Géza (Cirkuszigazgató), Kökényessy Ági (Jersomina, az akrobata), Lippai László (Chang professzor), Lux Ádám, Melis Gábor, Menszátor Magdolna (Fehér királynő), Minárovits Péter, Némedi Mari, Papp Ágnes, Papp János, Pásztor Erzsi (Méh anyuka), Perlaki István, Pethes Csaba, Rosta Sándor, Simon György (Tengerész), Simon Mari (Anna, Alfréd anyja), Soós László, Sörös Sándor (Kwa, Winne és Tom apja), Stohl András (Johan, Alfréd apja), Szabó Sipos Barnabás, Szűcs Sándor, Teizi Gyula, Tordy Géza, Uri István, Varga T. József, Várkonyi András, Vass Gábor (Colombo, a bohóc), Velenczey István (Mr. Wart tanár; Társaság igazgatója)

Epizódok

Címváltozatok 
Alfréd, a kacsa (magyar)
Alfred J. Quack (angol)
Little Duck's Big Love Story (angol)
The Adventures of Alfred J. Quack (angol)
Alfred Jodocus Kwak (holland)
あひるのクワック; Ahiru no Kuvakku (japán)
小さなアヒルの大きな愛の物語 あひるのクワック; Csiiszana ahiru no ooki na ai no monogatari Ahiru no Kuvakku (japán)
Alfred Jonatan Kwak (lengyel)
Приключения Альфреда Квака; Prikljucsenia Alfreda Kvaka (orosz)
Niente paura, c'è Alfred! (olasz)
Rasmus Rap (dán)
آلفرد كواك; Alferd Quack (arab)
שאלתיאל קוואק; She'al'ti'el Quack (héber)
Alfred Andreas Kvakk (norvég)
Alfred Jeremias Kvack (svéd)
Alfred J. Kwak (finn)
Alfred Džonatan Kvak (szerb)
鴨鴨歷險記 (Yia1 Yia1 Li4 Tian3 Gi4, The Adventures of Ducky) (kínai)
Alfreð Æringi Önd (izlandi)
Ο Άλφρεντ το παπί (O Álfred to papí) (görög)

Nemzetközi vetítés

További információk 
 
 
 Részletes ismertető  a jcsolaris.nl-en 

Holland televíziós sorozatok
Japán televíziós sorozatok
Német televíziós sorozatok
Animék
Német rajzfilmsorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós drámasorozatok
Családi televíziós sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok